Бисдорф ():
 Бисдорф (Айфель)
 Бисдорф (район Берлина)

См. также 
 
 Бирсдорф